Стефани Нэйн (), больше известная как Кира Кенер () — американская эротическая модель и . Обладательница звания «Киска месяца» (Pet of the Month) в декабре 2002 года по версии журнала «Penthouse».

Биография 
Стефани родилась 11 августа 1974 года в Сан-Хосе, штат Калифорния (США). По происхождению она является евроазиаткой: её отец норвежец, а мать вьетнамка. Карьера Стефани в порноинудстрии началась с 1998 года, причем, как и в большинстве случаев, с работы стриптизёрши (обладательница титулов Miss Nude Asia и Exotic Dancer Cover Girl of the Year в 1998 году). Уже в 1999 году она подписала контракт с компанией Vivid Entertainment. Дебют Стефани состоялся в том же году в фильме «Медсёстры» (Nurses).

В марте 2002 года Стефани, уже под сценическим псевдонимом Кира Кенер, появляется на обложке журнала «Playboy», а в декабре становится обладательницей звания «Киска месяца». В 2004 году Кира Кенер появилась в фотоальбоме «XXX: 30 Porn Star Photographs» известного американского фотографа . Позднее кабельный канал HBO выпустил документальный фильм о процессе работы фотографа над альбомом.

Эксклюзивный контракт с Vivid Entertainment действовал в период с 1999 по 2005 год. Сейчас Кира проживает в Северной Каролине, у неё есть дочь, которую она родила в середине 1993 года. В 2005 году Стефани официально сменила имя на Кира Кенер и юридически зарегистрировала его в качестве товарного знака. В том же году Кира подала судебный иск на Vivid Entertainment на неправомерное использование её имени. Также в иск были включены обвинения на антисанитарные условия, которые компания предоставляла актёрам в своих фильмах (согласно иску, Кира подхватила венерическое заболевание через сексуальную игрушку на съёмках в феврале 2004 года). Иск был официально урегулирован только в апреле 2007 года, и условия урегулирования не разглашаются.

В феврале 2007 года (фактически был снят в 2005 году) студия Digital Playground выпустила DVD: «Virtual Sex With Kira Kener» (единственный хардкор-релиз, в котором партнёры Киры не использовали презервативы), который в 2008 году номинировался на AVN Awards в номинации Лучший интерактивный DVD (Best Interactive DVD).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Киры Кенер.
 
 Кира Кенер на сайте Internet Adult Film Database.
 Кира Кенер на сайте Adult Film Database.
 Кира Кенер на сайте AVN Magazine.

Модели Playboy
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Vivid Girls